Народное прогрессивное движение () — политическая партия на Каймановых Островах. Относится к социал-демократическим партиям.

История 
Народное прогрессивное движение было основано в 2002 году. Впервые участвовало в выборах 2005 года, которые выиграло, получив 9 из 15 мест парламента. На следующих выборах 2009 года потерпело поражение от Демократической партии. В 2011 году основатель и лидер партии Курт Тибеттс передал руководство партии Олдену МакЛафлену.

Под руководством МакЛафлена НПД одержало победу на выборах 2013 и 2017 годов. С 2013 года МакЛафлен является премьер-министром Каймановых Островов.

Результаты участия в выборах

Ссылки 
Официальная страница

Политические партии Каймановых Островов
Политические партии, основанные в 2002 году
Социал-демократические партии